Caino uccide Abele – dipinto di Tintoretto conservato nelle Gallerie dell'Accademia a Venezia
Caino uccide Abele – dipinto di Tiziano Vecellio conservato nella basilica di Santa Maria della Salute a Venezia